Judo na Poletnih olimpijskih igrah 2012. Tekmovanja so potekala v sedmih disciplinah za moške in ženske. Urška Žolnir je z zmago v razredu do 63 kg dosegla prvo olimpijsko zmago v individualnih športih poletnih olimpijskih iger slovenske športnice in prvi naslov olimpijskega prvaka v judu za Slovenijo.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Tekmovanja na BBC
 Izidi na RTVSLO

2012
Športi Poletnih olimpijskih iger 2012